Мкртчян або Макартчян (, Микиртич'ян) — вірменське прізвище.

Відомі носії:
 Мкртчян Альберт Саркисович (1926, Єреван — 2007, Москва) — радянський і вірменський кінорежисер і сценарист. Заслужений діяч мистецтв Російської Федерації (2007).
 Мкртчян Армен Ярцикович (*1973) — вірменський борець вільного стилю, призер чемпіонату світу та Олімпійських ігор, чемпіон Європи
 Мкртчян Артур Асланович (*1959 — †1992) — державний та політичний діяч Нагірно-Карабаської Республіки
 Мкртчян Карлен Вардкесович (*1988) — вірменський футболіст, півзахисник
 Мкртчян Наталя В'ячеславівна (*1969) — українська художниця
 Мкртчян Матевос Карапетович (*1934) — радянський футбольний арбітр
 Мкртчян Олег Артушевич (*1966) — український підприємець.
 Мкртчян Олександр Сергійович (*1977) — український географ
 Мкртчян Фрунзик Мушегович (*1930 — †1993) — радянський актор театру і кіно, народний артист СРСР
 Мкртчян Юрік Степанович (*1939 — †1999) — український політик, Народний депутат України 3-го скликання

 Мкртчян Донара Миколаївна (1941—2011) — вірменська радянська актриса театру і кіно, дружина народного артиста СРСР Фрунзіка Мкртчяна.

Вірменські прізвища